Ири́на Леони́довна Бремо́н (до замужества — Курьяно́вич; родилась 5 октября 1984 года в Минске, СССР) — белорусская теннисистка, выступающая за Францию; победительница 26 турниров ITF (15 — в одиночном разряде).

Общая информация 
Родителей Ирины зовут Леонид и Людмила.

Уроженка Минска впервые начала играть в теннис в 7 лет.

До 2004 года белорусская спортсменка жила в Минске, после чего сменила официальную резиденцию на Париж.

В январе 2011 года Ирина вышла замуж за своего тогдашнего тренера Жеральда Бремона, приняла французское гражданство и стала выступать на соревнованиях за эту страну.

Среди своих теннисных кумиров уроженка Минска выделяет Давида Налбандяна.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (21)

Победы (15)

Поражения (6)

Финалы турниров ITF в парном разряде (30)

Победы (11)

Поражения (19)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 

 Интервью сайту ITF 

Теннисисты Белоруссии
Теннисисты Франции
Иммигрировавшие во Францию из Белоруссии